El BinckBank Tour 2017, 13a edició del BinckBank Tour, és una competició ciclista que es desenvolupà entre el 7 i el 13 d'agost de 2017. Es desenvolupa en 1080,3 km, repartits entre 7 etapes. La prova va ser la vint-i-novena cursa de l'UCI World Tour 2017.

El vencedor final de la cursa fou el neerlandès Tom Dumoulin (Team Sunweb). Completaren el podi els belgues Tim Wellens (Lotto-Soudal) i Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) guanyà els punts, Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise) guanyà la combativitat, mentre el Trek-Segafredo obtingué la victòria a la classificació per equips.

Equips participants 
Com a prova WorldTour els 18 equips d'aquesta categoria hi prenen part. Són convidats a participar-hi quatre equips continentals professionals: Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Nederlandse Loterij i Verandas Willems-Crelan.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Classificacions finals

Classificació general

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial
 

UCI World Tour 2017
2017